

Plaatsaanduidingen 
Nederland:
 Rotterdam, een stad in de Nederlandse provincie Zuid-Holland
 Rotterdam (gemeente), de stad Rotterdam en omliggende woonkernen
 Stadsregio Rotterdam, een bestuurslichaam van gemeenten in de agglomeratie Rotterdam
 Rotterdam Albrandswaard, plaats aanliggend aan de stad Rotterdam binnen de gemeente Albrandswaard
Zie ook :Portaal:Rotterdam, Wikipedia-informatie rond het thema Rotterdam

Andere plaatsen:
 Rotterdam (New York), een plaats in de Amerikaanse staat New York
 Rotterdam (Zuid-Afrika), een plaats in de Zuid-Afrikaanse provincie West-Kaap
 Nieuw-Rotterdam, de voormalige hoofdplaats van het Surinaamse district Nickerie

Schepen

Admiraliteit van de Maze 
 Rotterdam (1639), een fregat
 Wapen van Rotterdam (1652 fregat), een fregat
 Wapen van Rotterdam (1652 brander), een brander
 Wapen van Rotterdam (1658), een brander
 Rotterdam (1666), een brander
 Rotterdam (1666-1667), een brander
 Rotterdam (1672), een adviesjacht
 Nieuw Rotterdam (1674), een transportschip
 Rotterdam (1678), een fregat
 Rotterdam (1695), een fregat
 Rotterdam (1703), een linieschip
 Rotterdam (1720), een linieschip
 Rotterdam (1741), een linieschip
 Rotterdam (1760), een linieschip
 Rotterdam (1783), een linieschip
 Rotterdam (1798), een linieschip
 Rotterdam (1806) (ex-Admiraal De Ruyter, ex-Piet Hein), een linieschip

Overige Nederlandse militaire schepen 
 Rotterdam (1637), een roei-jacht van de Admiraliteit van Friesland
 Zr.Ms. Rotterdam (1826), een fregat
 Hr.Ms. Rotterdam (1903), een mijnenlegger
 Hr.Ms. Rotterdam (1939), een hulpmijnenveger
 Hr.Ms. Rotterdam (1946), een betonnings- en verlichtingsvaartuig
 Hr.Ms. Rotterdam (1957), een onderzeebootjager van de Frieslandklasse
 Zr.Ms. Rotterdam (1998), een amfibisch transportschip

Overige schepen 
 Rotterdam (schip, 1908), een schip van de Holland-Amerika Lijn
 Rotterdam (schip, 1959), een bekender schip van de Holland-Amerika Lijn
 Rotterdam (schip, 1970), een riviercruiseschip van de Batavier River Line in Basel
 Rotterdam (schip, 1987), een schip van de Nederlandse Kustwacht
 Rotterdam (schip, 1997), een cruiseschip van de Holland-Amerika Lijn
 Rotterdam (schip, 2021), een cruiseschip van de Holland-Amerika Lijn
 Nedlloyd Rotterdam (schip, 1978) - roll-on-roll-offschip

Overige 
 Rotterdam (or Anywhere), een muzieknummer uit 1996
 Rotterdam (lied), een muzieknummer uit 2001 van Frédérique Spigt
 De Rotterdam, een wolkenkrabber in Rotterdam
 BVC Rotterdam, een betaald-voetbalclub die bestond van 1955 tot 1956

Zie ook 
 Rotterdammer (doorverwijspagina)
 Lijst van Rotterdammers